Akumulátor obecně označuje zařízení nebo místo apod., kde se něco shromažďuje (akumuluje). V různých oborech může označovat:

 Akumulátor energie, zejména elektrické (akumulační články a baterie)
 Registr procesoru (střadač) – registr, ve kterém aritmeticko-logická jednotka procesoru (např. CPU) provádí výpočty
 Akumulátor 1 – název filmu, který natočil Jan Svěrák a na němž se podílel také Zdeněk Svěrák

Související články 
 Akumulace
 Akumulační parní lokomotiva
 Akumulační vodní elektrárna
 Akumulační kamna
 Akumulátorový vozík
 Akumulátor paliva